Morìa – alta mortalità, spesso per cause infettive
 Mòria – ricerca patologica del motto di spirito

Fantasy, fumetti, videogiochi
 Moria – regno della Terra di Mezzo
 Gekko Moria – personaggio del manga ed anime One Piece
 Moria – videogioco di ruolo roguelike

Geografia
 Moria – piccola frazione italiana in provincia di Pesaro-Urbino
 Moria – luogo dell'Antico Testamento
 Monte Moria – monte dell'appennino tosco-emiliano, tra i comuni piacentini di Morfasso e Lugagnano Val d'Arda

Pagine correlate 
 Moriah